Погорелка — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Воронцовской волости.

Расположена у берега реки Черёха, в 22 км к востоку от города Остров и в 4 км к северу от волостного центра, села Воронцово.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 295 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Шаркуновской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)